Boelgoennjachtach (oeloes Changalasski), dorp in de Jakoetische oeloes Changalasski in Rusland
 Boelgoennjachtach (Verchneviljoejski), dorp in de Jakoetische oeloes Verchneviljoejski in Rusland